Михаи́л Беке́тов:
 Бекетов, Михаил Александрович (род. 1976) — российский волейболист и тренер.
 Бекетов, Михаил Васильевич (1958—2013) — главный редактор и учредитель газеты «Химкинская правда».
 Бекетов, Михаил Иванович (1907—1981) — Герой Советского Союза.